Валерий Владимирович Сташевский (1882—1945, 1950?) — русский гражданский инженер и архитектор, один из самых продуктивных русских зодчих в Королевстве Югославия.

Биография 
Родился в 1882 году. Окончил Николаевскую военно-инженерную академию (1908) и Институт гражданских инженеров императора Николая I (1911). Построил главные здания Офицерской автомобильной школы на Семеновском плацу и Офицерской воздухоплавательной школы на Волковом поле в Санкт-Петербурге.

В начале 1920-х эмигрировал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Поступил на работу в Министерство строительных работ. В 1921 по его проектам были построены три жилых дома.

В 1924 на пожертвования русских и сербов по его проекту была построена церковь св. Троицы в Белграде, в которой погребён генерал барон Врангель.

В 1925 начал работать самостоятельно, в 1927 зарегистрировал собственную фирму. В эти годы построил здание монастырской школы в монастыре Раковица в древнесербской традиции.

До 1944 спроектировал 135 домов для Белграда. В Историческом архиве Белграда хранится свыше тысячи его проектов.

После Второй мировой войны переехал в Марокко.

Работы 
 Дом русских военных инвалидов на Вождовце (1929)
 Иверская часовня на Новом кладбище в Белграде, (1930; воссоздает образ одноименной московской часовни, разрушенной в 1929)
 Школа на Чукарице (1931)
 Клуб любителей весельного спорта «Београд» на Аде Циганлии (1935, совместно с сыном Георгием)
 Клуб чиновников Народного банка на Топчидере (1938)

См. также 
 Баумгартен, Василий Фёдорович
 Верховской, Роман Николаевич
 Краснов, Николай Петрович (архитектор)

Ссылки 
 СТАШЕВСКИЙ Валерий Владимирович // Искусство и архитектура Русского Зарубежья.

Литература 
 Косик В. И. Русские краски на Балканской палитре. М., 2010. С. 336, 342—345, 363.

Архитекторы по алфавиту
Выпускники Николаевской инженерной академии
Архитекторы Российской империи
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Архитекторы Югославии
Архитекторы Белграда